Rubén Avilés (Sewilla, 21 czerwca 1999) jest twórcą treści na TikToku, znanym ze swoich filmów w obronie praw osób LGBT.

Biografia 
Rubén urodził się w Sewilli w 1999 r. Studiował reklamę i public relations na Uniwersytecie w Sewilli, który ukończył w 2022, a poprzez swoją działalność LGBT współpracował z Czerwonym Krzyżem. W 2022 roku Rubén brał udział w działaniach Miesiąca Różnorodności Seksualnej organizowanych przez Radę Miasta Sewilli. W tym samym roku został nominowany do nagrody TikTok 2022 w kategorii Różnorodność. W 2022 roku udzielił wywiadu w Dulces y Saladas.

Jest twórcą Las Voces de Ellas, programu, w którym przeprowadza wywiady z kobietami, aby opowiedzieć ich historię. Przeprowadzał wywiady z takimi kobietami jak  czy .

Przypisy 

Urodzeni w 1999